Harteneck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Harteneck (1960–2016), deutscher Pharmakologe
 Gustav Harteneck (1892–1984), deutscher Offizier, zuletzt General der Kavallerie im Zweiten Weltkrieg
 Johann Sachs von Harteneck (1664–1703), siebenbürgischer Politiker

Harteneck steht für
 Schloss Harteneck in Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Villa Harteneck in Berlin